De Svenska Cupen 2002 was de 47ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon op 1 april en eindigde op 9 november met de finale in het Råsunda Stadion in Solna. De beker ging voor de tweede keer (na 1990) naar Djurgårdens IF, dat in de finale met 1-0 won van AIK Solna door een treffer van Louay Chanko in de verlenging.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 2002
Superettan 2002

2002
Svenska Cupen